

Geografia 
 Oleno – antica città dell'Acaia in Grecia
 Oleno – antica città dell'Etolia
 Oleno – antica città dell'Aulide

Mitologia 
 Oleno o Dessameno – personaggio della mitologia greca. Re di Oleno e padre di Mnesimache che diede in sposa ad Ercole
 Oleno – personaggio della mitologia greca. Figlio di Efesto e padre di Elice ed Ege, nutrici di Zeus sul monte Ida a Creta
 Oleno – personaggio della mitologia greca. Mitico cantore, anteriore ai più noti Panfo, Museo, Lino, Orfeo e Omero
 Oleno – personaggio della mitologia greca. Sposo di Lethaea (Ληθαία), condivise il destino della sposa e furono trasformati in pietre
 Oleno – personaggio della mitologia greca. Un lelege che si stabilì tra i Dolii, nel nord-ovest dell'Anatolia e padre del Foceo ucciso dagli Argonauti
 Oleno – personaggio della mitologia greca. Padre di Tectafo, uno dei Lapiti

Paleontologia 
 Oleno – artropode estinto

Note